1. FC Tatran Prešov (celým názvem: Prvý futbalový club Tatran Prešov) je nejstarší fotbalový klub na Slovensku, který byl založen již v roce 1898 (tehdy pod názvem Eperjesi TVE). Sídlo klubu je v krajském městě Prešov ve stejnojmenném kraji. Jeho největšími úspěchy jsou 2. místo v 1. československé fotbalové lize (1965 za Spartou Praha, 1973 o jediný bod za Spartakem Trnava) a vítězství ve Slovenském poháru (1992). Klub několikrát startoval i v evropských pohárech (PVP, Pohár UEFA, Středoevropský pohár, Pohár Intertoto). Za federální éry proslul tuhým defenzivním stylem, pro nějž se zažilo označení „prešovský beton“.

V ročníku 2012/13 hrál 1. slovenskou fotbalovou ligu, v posledním kole se rozhodlo o jeho sestupu. O záchranu bojoval se Spartakem Trnava, který nakonec získal o dva body více než Tatran, jenž jich nastřádal 33. Do nejvyšší slovenské ligy se Tatran vrátil v sezóně 2016/17.

Získané trofeje 
 Středoevropský pohár (1×)
 1980/81
 Slovenský fotbalový pohár (1×)
 1991/92

Historické názvy 

Zdroj: 

ETVE:
 1898 – Eperjesi TVE (Eperjesi Torna és Vívó Egyesület)
 1920 – Presovi TVE (Presovi Torna és Vívó Egyesület)
 1939 – zánik

Slávia:
 1931 – ŠK Slávia Prešov (Športový klub Slávia Prešov)
 1945 – fúze s Törekvés Eperjes ⇒ Prešovský TS (Prešovský telovýchovný spolok)
 1947 – rozpad PTS ⇒ vznik ŠK Slávia Prešov a ŠK Snaha Prešov
 1948 – znovu sloučení Slávie a Snahy ⇒ ŠK Sparta Dukla Prešov (Športový klub Sparta Dukla Prešov)
 1950 – Dukla Prešov
 1951 – ZSJ Dukla ČSSZ Prešov (Závodná sokolská jednota Dukla Československé stavebné závody Prešov)
 1952 – JTO Sokol ČSSZ Prešov (Jednotná telovýchovná organizácia Sokol Československé stavebné závody Prešov)
 1953 – DŠO Tatran Prešov (Dobrovoľná športová organizácia Tatran Prešov)
 1960 – TJ Tatran Prešov (Telovýchovná jednota Tatran Prešov)
 1989 – TJ Tatran Agro Prešov (Telovýchovná jednota Tatran Agro Prešov)
 1991 – FC Tatran Prešov (Futbalový club Tatran Prešov)
 1996 – FC Tatran Bukóza Prešov (Futbalový club Tatran Bukóza Prešov)
 1998 – FC Tatran Prešov (Futbalový club Tatran Prešov)
 2005 – 1. FC Tatran Prešov (Prvý futbalový club Tatran Prešov)

Umístění v jednotlivých sezonách

Eperjesi TVE (1898–1939)

Stručný přehled 

Zdroj: 

 1907–1908: Vidéki bajnokság – sk. Északi
 1909–1912: Vidéki bajnokság – sk. Északi
 1912–1913: Vidéki bajnokság – sk. Északi (Kassavidéki)
 1913–1914: Vidéki bajnokság – sk. Északi (Kassai)

Jednotlivé ročníky 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

ŠK Slavia, Tatran Prešov (1931–)

Stručný přehled 

Zdroj: 

 1938–1944: 1. slovenská liga
 1950: Celostátní československé mistrovství
 1951–1955: Přebor československé republiky
 1956–1966: 1. liga
 1966–1969: 2. liga – sk. B
 1969–1974: 1. liga
 1974–1977: 2. liga – sk. B
 1977–1979: 1. liga
 1979–1980: 1. SNFL
 1980–1988: 1. liga
 1988–1990: 1. SNFL
 1990–1993: 1. liga (ČSR)
 1993–2002: 1. liga (SR)
 2002–2008: 2. liga
 2008–2013: 1. liga
 2013–2016: 2. liga
 2016–2018: 1. liga
 2018–: 2. liga

Jednotlivé ročníky 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Slavní hráči 

 Ladislav Pavlovič
 Karol Petroš
 Alojz Martinček
 Gejza Šimanský
 Jozef Bomba
 Jozef Karel
 Igor Novák
 Jozef Kuchár
 Miloslav Danko
 Dušan Uškovič
 Jozef Bubenko
 Mikuláš Komanický
Jaroslav Červeňan
 Jozef Kožlej
Jozef Šálka
 Stanislav Varga
 Peter Hlinka
 Marek Špilár
 Ľubomír Reiter
 Stanislav Šesták
 Martin Jakubko
 Peter Šinglár

1. FC Tatran Prešov „B“ 

1. FC Tatran Prešov „B“ je rezervní tým prešovského Tatranu, který od sezóny 2007/08 působí ve 3. lize – sk. Východ (3. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1997/98, kdy se ve 3. lize (3. nejvyšší soutěž) umístil na 2. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled 

Zdroj: 

 1962–1964: Krajský přebor – sk. Východ
 1964–1965: I. A trieda  – sk. C
 1971–1977: Krajský přebor – sk. Východ

 1984–1985: Divize – sk. Východ (Východní)
 1987–1993: Divize – sk. Východ
 1993–1994: 4. liga 
 1994–2006: 3. liga – sk. Východ
 2006–2007: 3. liga 
 2007–: 3. liga – sk. Východ

Jednotlivé ročníky 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu – Libri 1997

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 
 Neoficiální stránky 
 Profil klubu  na Weltfussballarchiv.com 
 V roku 1945 zrazili prešovský futbal do kolien „červení“ a SFS, korzar.sme.sk [cit. 2002-09-07, autor Milan Danko] 

Prešov 1. FC Tatran
Prešov 1. FC Tatran
FC